Diese Liste verzeichnet alle Fußball-Nationalmannschaften, die am FIFA-Konföderationen-Pokal, einschließlich der 1992 und 1995 als König-Fahd-Pokal ausgetragenen Vorgängerturniere, teilgenommen haben. Die Teams sind nach Kontinentalverbänden geordnet. Bisher nahmen 33 verschiedene Nationalteams aus allen sechs Fußball-Kontinentalverbänden (Stand: 2017) am FIFA-Konföderationen-Pokal teil. Brasilien und Mexiko sind mit sieben Teilnahmen Rekordteilnehmer, gefolgt von Japan mit fünf Teilnahmen.

Die Teilnehmer im Überblick 
Bisher (einschl. 2017) nahmen insgesamt 33 Länder am FIFA-Konföderationen-Pokal teil.

Australien war Teilnehmer für OFC und AFC, kann aber nur als eine teilnehmende Nation gezählt werden.

V … Ausscheiden nach den Vorrundenspielen
− … Verzicht auf die Teilnahme

Qualifikationskriterien, falls nicht ausschließlich Kontinentalmeister:

Ranglisten der Teilnahmen 
(Stand: 2017)

Teilnehmer